Соревнования по метанию диска у женщин на Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2015 года в Пекине прошли 24 и 25 августа.

Медалисты

Рекорды 
Рекорды до начала чемпионата:

Расписание

Результат

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 63.00 м (Q) или 12 лучших (q) выходят в финал.

Финал 
Финал начался в 19:00.

Примечания 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2015
Метание диска на чемпионатах мира по лёгкой атлетике